«Back to Love» () — п'ятий студійний альбом австралійської співачки Ванесси Аморозі, що вийшов 8 листопада 2019 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ванесси Аморозі 

Альбоми Ванесси Аморозі